Leh (stad), de zomerhoofdstad van het Indiase unieterritorium Ladakh
 Leh (district), een district van het Indiase unieterritorium Ladakh
 Léh, een plaats in Hongarije

persoon
 Leh (rapper) (1992-2019), een Poolse rapper, geboren als Michał Leszner

afkorting voor
 Aéroport Le Havre Octeville, een luchthaven in Frankrijk
 Limonene-1,2-epoxide hydrolase
 Louisiana Endowment for the Humanities